Défense d'aimer – film del 1942 diretto da Richard Pottier
Défense d'aimer – cortometraggio del 1974 diretto da Raoul Girard 
Défense d'aimer – film del 2002 diretto da Rodolphe Marconi